Одесская армейская группа — это воинское объединение Советских Вооружённых Сил.

1-е формирование 
26 июля 1938 года Главный Военный совет Красной Армии принял постановление преобразовать Киевский военный округ в Киевский Особый военный округ (далее КОВО), а в округе создать армейские группы (прообразы армий).

26 июля 1938 года управление армейской группы формировалось на базе управления 6-го стрелкового корпуса в г.Одесса. Одесская армейская группа (далее ОдАГ) являлась объединением армейского типа, состоявшим из соединений и частей стрелковых, танковых войск и войск обеспечения, учреждений и заведений, дислоцировавшиеся на территории Одесской, Николаевской областей и Молдавской АССР. Формирование управления армейской группы должно было закончиться к 1 сентября.

6-й стрелковый корпус. Управление в г. Одесса. Из кадра, содержащегося по дополнительному штату № 4/870, при 6-м ск нужно было развернуть к 1 октября текущего года в г. Одесса новое управление 6-го ск по штату № 4/800 с дополнительным штатом № 4/870.

С 16 сентября по октябрь 1939 года войска армейская группа находилась в составе Украинского фронта, но участия в боевых действиях не принимала. В Действующей армии группа числилась 17-28 сентября. (См. также военный поход).

В сентябре 1939 года Одесская армейская группа переименовывалась в 13-ю армию.

С образованием 12 октября 1939 года Одесского военного округа управление группы расформировано, а войска армейской группы вошли в состав округа.

Полное название 
Одесская армейская группа

Подчинение 
 Киевский Особый военный округ (26.07.1938 — 17.09.1939)
 Украинский фронт (17-28.09.1939)
 Киевский Особый военный округ (28.09-12.10.1939)

Командование 
 Парусинов, Филипп Алексеевич, командующий войсками группы, комдив (23 июля 1938 — октябрь 1939).
 Аверин, Михаил Дмитриевич, начальник политотдела, бригадный комиссар (02.08.1938).

Состав 
На 26.07.1938:
 6-й стрелковый корпус с управлением корпуса в г. Одесса, областной центр Одесской области УССР:,
 15-я стрелковая дивизия с управлением дивизии в г. Николаев, областной центр Николаевской области УССР.
 51-я стрелковая дивизия с управлением дивизии в г. Одесса, областной центр Одесской области УССР:
 Тираспольский укреплённый район со штабом в г. Тирасполь Молдавской АССР УССР.
 95-я стрелковая дивизия с управлением дивизии в г. Котовск Молдавской АССР УССР:
 Рыбницкий укреплённый район со штабом в г. Рыбница Молдавской АССР УССР.
 Одесское артиллерийское училище

На 01.01.1939:
 6-й ск:
 15-я сд
 51-я сд:
 с подчинением командиру 51-й сд Тираспольский УР со службами района в г. Тирасполь (с 15.08.39).
 95-я сд:
 с подчинением командиру 95-й сд Рыбницкий УР со службами района в г. Рыбница (с 15.08.39).
 Одесское артиллерийское училище

На 17.09.1939:
 6-й ск:
 15-я сд.
 51-я сд:
 Тираспольский УР.
 95-я сд:
 Рыбницкий УР.
 Одесское артиллерийское училище
 управление 35-го стрелкового корпуса

Боевая деятельность группы

1938 год 
26 июля началось формирование управления армейской группы на базе управления 6-го стрелкового корпуса в г.Одесса. Командующим войсками группы назначен комдив Ф. А. Парусинов.

2 августа начальнику политотдела ОдАГ М. Д. Аверину присвоено воинское звание бригадный комиссар, приказ № 00390/п.

15 августа приказом Народного комиссара обороны СССР № 009 УРы по р. Днестр были подчинены командирам 51-й и 99-й сд (д.б. 95-й), должности их комендантов и штабы упразднялись.

Формирование управления армейской группы закончилось к 1 сентября.

20 сентября 1938 года для оказания помощи Чехословакии войска трёх армейских групп округа по директиве народного комиссара обороны К. Е. Ворошилова приводились в боевую готовность и выводились к государственной границе СССР. Войска Одесской армейской группы в повышенную боевую готовность не приводились, а находились в постоянной боевой готовности.

1939 год 
13 июля Комитет обороны при Совете Народных Комиссаров СССР утвердил постановление № 199сс о развёртывании стрелковых соединений.

С 1 августа по 1 декабря в укреплённых районах планировались следующие мероприятия:

 Рыбницкий укреплённый район:

1.Перевести три стрелковых полка 95-й сд на уровскую организацию.

2.Сохранить в составе района: Управление начальника инженеров, 65-й отдельный артдивизион, шесть отдельных взводов капонирной артиллерии, два дополнительных кадра к отдельным пулеметным батальонам, роту противохимической обороны, конный взвод, склад боеприпасов — 479 чел.

3.Обратить 57-й отдельный пулемётный батальон 4-х ротного состава на укомплектование пулемётных батальонов стрелковых полков 95-й сд.

4.Перевести 110-й отдельный пулемётный батальон, роту связи, сапёрный батальон в Шепетовский УР, с обращением на формирование УР.
    
 Тираспольский укреплённый район:

1.Перевести три стрелковых полка 51-й сд на уровскую организацию.

2.Сохранить в составе УРа: Управление начальника инженеров, 76-й артдивизион, девять отдельных взводов капонирной артиллерии, три кадра к отдельному пулеметному батальону, роту ПХО, два конных взвода и склад боеприпасов.

3.Сформировать два отдельных взвода капонирной артиллерии — 22 чел.

4.Обратить 64-й отдельный пулеметный батальон на укомплектование пулемётных батальонов стрелковых полков 51-й сд.

14 августа по Перечню организационных мероприятий в ОдАГ проводились:
 Из Рыбницкого УРа переводился 110-й отдельный пулемётный батальон, рота связи, сапёрный батальон в Шепетовский УР, для обращения на формирование УР; переводились три сп 95-й стрелковой дивизии на уровскую организацию.
 В Тираспольском УРе переводились три сп 51-й стрелковой дивизии на уровскую организацию.

15 августа Нарком обороны СССР Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов издал
для Киевского Особого военного округа
директиву № 4/2/486011 о развёртывании стрелковых соединений.,

25 августа в округе началось формирование новых управлений стрелковых корпусов, перевод кадровых стрелковых дивизий на новый штат в 8900 человек и развёртывание дивизий в 6 000 человек, так называемых тройчаток.,

Управление 6-го ск сформировало управление 35-го ск.

51-я стрелковая дивизия занимала Тираспольский укрепрайон и не развёртывалась в новые дивизии. Управление дивизии в г. Тирасполь Молдавской АССР УССР.,

95-я стрелковая дивизия занимала Рыбницкий укрепрайон и не развёртывалась в новые дивизии. Управление дивизии в г. Котовск Молдавской АССР УССР., Командир дивизии комбриг Егоров Д. Г.

Управление дивизии в г. Николаев областном центре Николаевской области.,
15-я дивизия развернулась: в новую 15-ю сд, в 124-ю сд и 169-ю сд.

 124-я стрелковая дивизия. Управление дивизии в г. Кировограде Николаевской области.,

 169-я стрелковая дивизия. Управление дивизии в г. Одессе областном центре Одесской области.,

1 сентября началась германо-польская война.

17 сентября начался военный поход,,.

23 сентября жители Кировоградской и Николаевской областей тепло проводили своих земляков-воинов 124-й сд. Совершив марш, дивизия сосредоточилась в районе города Проскурова и вошла в состав 37-го стрелкового корпуса.

В сентябре Одесская армейская группа переименована в 13-ю армию.

В октябре комдив Ф. А. Парусинов назначен командующим войсками 12-й армии.

В октябре управление 6-го ск убыло в состав КиевОВО в г. Янов под г. Львовом.

12 октября образован Одесский военный округ. Войска армейской группы вошли в состав округа.

См. также 
Корпус (военное дело), Кавалерийский корпус (СССР)

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. М.,Военное издательство, 1984.
 Тузов А. В. В огне войны. Боевой путь 50-й гвардейской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. М., 1970. (124-я стрелковая дивизия) С. 3-5.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180930180652/http://rkka.ru./ Сайт РККА.
 http://rkka.ru/ihandbook.htm  Сайт РККА. Энциклопедия. Полевые управления фронтов; Полевые управления армий; Список присвоения высших офицерских званий Армии и Флота 1935—1941 гг. (Аверин, Михаил Дмитриевич, начальник политотдела, бригадный комиссар, 02.08.1938, строка 15); Выписка из перечня оргмероприятий, проводимых по УРам.;
 https://web.archive.org/web/20131017005209/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=91911 Сайт Архивы России, Центральный государственный архив Советской Армии. Раздел VIII. Управления и штабы стрелковых соединений и частей . Управления стрелковых корпусов.
 https://web.archive.org/web/20120309071157/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=120&sid=24286 Сайт Архивы России. Фронты и армии западных районов страны (1938—1941 г.г.).
 https://web.archive.org/web/20120323205719/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=92252 Сайт Архивы России. Центральный государственный архив. Раздел XII. Управления, штабы укреплённых районов и крепостей.

Вооружённые силы СССР